Belesa puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hyoscyamus niger.
 El nombre común de la planta Plumbago europaea.
 El nombre común de la planta '''''Verbascum giganteum